Невада-Сити (Калифорния) — город в округе Невада, штат Калифорния, США
 Невада-Сити (Монтана) — невключённая территория в округе Мэдисон, штат Монтана, США
 Невада-Сити (Невада) — покинутое поселение в округе Черчилль, штат Невада, США
 Невада-Сити (фильм) — вестерн 1941 года режиссёра Joseph Kane